Алекса́ндр Влади́мирович Заха́рченко (; 26 июня 1976, Донецк, УССР, СССР — 31 августа 2018, там же) — военный и политический лидер самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

Глава ДНР (с 4 ноября 2014 по 31 августа 2018 года), председатель Совета министров (с 7 августа 2014 по 31 августа 2018 года) и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Генерал-майор ДНР (2016), генерал-майор ЛНР (2015).

Биография 
Родился 26 июня 1976 года в Донецке в семье шахтёра с 35-летним стажем Владимира Захарченко (проживал в Бахмуте). Отец по национальности — украинец, а мать — русская.

Окончил среднюю общеобразовательную школу № 4 Донецка.

После окончания в 1995 году с отличием  начал работать на шахте горным электромехаником. По профессии — техник-электромеханик 6-го разряда. Учился в  (незаконченное высшее образование).

Занимался предпринимательской деятельностью в области угольной промышленности (по одному из журналистских свидетельств, ко времени начала вооружённого конфликта на востоке Украины являлся долларовым миллионером). По данным создателя украинского интернет-издания Insider журналиста Сергея Щербины, ссылающегося на реестр юридических лиц, Захарченко был в числе соучредителей расположенного в Донецке ООО «Дельта-Форт» (издание книг, оптовая продажа продовольствия, алкоголя и табака). Он указывает, что в 2006 году Захарченко занимал должность директора ООО «Торговый дом „Континент“», входившего в состав «Азовской продовольственной компании», владельцем которой является , и имевшего судебный процесс с «Дельта-Форт»; также Щербиной отмечается, что одним из учредителей фирмы является , близкий к Р. Л. Ахметову; в то же время пресс-служба группы «Систем Кэпитал Менеджмент» сообщила Щербине, что Захарченко никогда не работал в её структурах: «Перечисленные компании („Дельта-Форт“, ТД „Континент“, „Азовская продовольственная компания“, „Щит“) никакого отношения к группе СКМ не имеют». Также Щербина отмечал, что человек с таким же именем, как и у Захарченко, являлся главой филиала ООО «Комплекс Агромарс» (владелец Е. Я. Сигал) в Донецке, которое называет одним «из крупнейших производителей куриного мяса».

Вооружённый конфликт в Донбассе 
С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот». В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года, 16 апреля возглавил группу из 7 вооружённых человек, занявших здание донецкой городской администрации. Свои цели объяснил следующим образом:

Первая наша цель — мы хотим озвучить требования к киевской власти… Будем находиться здесь, пока наши требования не будут выполнены.Мы зашли сюда с требованием местного референдума. Мы не верим Партии регионов, единственный легитимный орган власти в Украине — Верховная рада. И мы просим исполком помочь в подготовке референдума…Мы хотим выдвинуть свои требования Верховной раде по принятию законопроекта Александра Бобкова о местном референдуме. Он внесён, и его отказались принимать на фракции. Чтобы они поняли, что референдум действительно полезен.

16 мая 2014 года был назначен военным комендантом Донецка. В июле 2014 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР с присвоением звания майор милиции. Командир подразделения «Оплот» армии ДНР до 7 июля 2014 года. Лично участвовал в боях, был ранен в руку, командуя атакой на населённый пункт Кожевня 22 июля 2014 года. В феврале 2015 года по итогам боев в Дебальцево решением Президиума Совета министров ДНР было присвоено воинское звание генерал-майора.

7 августа 2014 года после ухода в отставку с поста председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики Александра Бородая занял его должность. 8 августа утверждён в должности Верховным Советом ДНР: за — свыше 50 депутатов, воздержались — 6, против — 1. В тот же день принял присягу на верность народу ДНР.

30 августа 2014 года на Захарченко было совершено покушение. Сам он не пострадал, однако водитель машины, на которой он ехал, получил ранение.

В октябре подал документы в Центральную избирательную комиссию ДНР как кандидат на пост главы Донецкой Народной Республики, став первым зарегистрировавшимся кандидатом.

3 ноября, после прошедших в ДНР выборов, ЦИК республики объявил, что Захарченко победил на них: за него отдали голоса 765 тысяч человек, что составило около 75 % голосовавших. МИД РФ заявил об уважении волеизъявления жителей Донецкого региона, руководство стран Евросоюза, США, Украины, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвали прошедшие выборы нелегитимными и нарушающими заключённые в сентябре 2014 года Минские соглашения.

4 ноября в Донецком академическом музыкально-драматическом театре прошла инаугурация Захарченко. Александр Владимирович принял присягу, положив руку на Библию. Глава Центризбиркома республики Роман Лягин вручил Захарченко удостоверение главы ДНР.

12 февраля 2015 года Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий подписали документ, согласованный «нормандской четвёркой».

17 февраля 2015 года был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево, из-за чего продолжительное время передвигался на костылях или с тростью.

28 февраля 2015 года на I съезде общественного движения «Донецкая республика» избран его председателем.

В апреле 2016 года МГБ ДНР сообщало, что предотвратило покушение на главу ДНР, которое готовила с применением взрывного устройства в стрелковом комплексе «Артемида» в Донецке группа лиц, которая прибыла с территории, подконтрольной нынешним властям Украины; в июле того же года под Донецком Захарченко попал под артиллерийский и миномётный обстрел, исходивший с украинской стороны.

10 июня 2018 года избран председателем Общественной организации «Оплот Донбасса». По фамилии Захарченко была создана детская организация «захаровцы», подобная пионерской.

Гибель 

Александр Захарченко убит 31 августа 2018 года в 17:28 по местному времени в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, получив черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Теракт был произведён с использованием безоболочного взрывного устройства, заложенного над входом в кафе; вместе с Захарченко погиб Вячеслав Доценко, один из его телохранителей, ещё 11 человек пострадали (среди них министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодёжного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова). Вечером того же дня появилась информация о том, что правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых в покушении, которых называют украинскими диверсантами. Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что после допроса задержанные подтвердили причастность  ССО ВСУ к преступлению.

По утверждению неназванного источника агентства Интерфакс в силовых структурах ДНР, опубликованному в день убийства, к смерти Захарченко причастен его охранник, который позже, по словам источника, был объявлен в розыск. Советник главы ДНР Александр Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые до этого убили командиров «Моторолу» и «Гиви».

Власти Украины отвергают обвинения в причастности к убийству Захарченко, заявляя, что его гибель стала следствием междоусобиц внутри ДНР либо он был убит российскими спецслужбами. Так, 1 сентября на брифинге глава СБУ Василий Грицак заявил журналистам, что «проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик…» и «кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели».

Руководство ДНР расценивает случившееся как террористический акт, который был устроен украинскими властями. Эту же позицию разделяет руководство Российской Федерации, а Следственным комитетом России в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело «по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)».

В связи со смертью Захарченко в ДНР и ЛНР с 1 сентября был объявлен трёхдневный траур. В церемонии прощания со своим лидером приняли участие свыше 120 тысяч человек, пришедших к зданию Донецкого театра оперы и балета. От лица РФ на мероприятии выступали представители Республики Крым в структурах российской власти (глава региона Сергей Аксёнов, член Совета Федерации Ольга Ковитиди и депутаты Государственной думы Наталья Поклонская и Андрей Козенко) и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Похоронен 2 сентября 2018 года с воинскими почестями на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море».

15 сентября 2018 года временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено «при участии пятого департамента ДКР СБУ», а также отметил, что «в результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», что «даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб».

Через неделю после гибели Захарченко его соратники Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев, пользовавшиеся в ДНР большим влиянием, были отстранены от власти Денисом Пушилиным, который сам стал временно исполняющим обязанности главы республики.

Расследование 
В марте 2019 года, как сообщило Радио Свобода, Служба безопасности Украины представила аудиозапись с фрагментами переговоров якобы между помощником Дениса Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными лицами, утверждая на основании этой аудиозаписи, что смерть Захарченко была организована Пушилиным для захвата власти. Радио Свобода отметила, что «не располагает подтверждениями подлинности данной информации из независимых источников».

17 мая 2019 года Денис Пушилин сначала заявил, что были задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко, а позже на пресс-конференции сказал, что были выявлены заказчики, организаторы и исполнители. По словам Пушилина, среди заказчиков были «высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран», которые оказывали поддержку киевским властям.

22 ноября 2019 года интернет-издание «Baza» выпустило расследование, в котором склоняется к версии о заинтересованных людях из окружения Захарченко, причастных к покушению.

Личная жизнь 
Отец четверых сыновей. Вдова — Наталья (в девичестве Гладкова); родилась в 1986 году в Донецке; там же окончила школу № 31 и училась в техникуме; в детстве училась играть на аккордеоне, мать сына А. В. Захарченко Александра.

Захарченко исповедовал православие, выделяя его вместе с католицизмом, исламом и иудаизмом как четыре ведущие религиозные конфессии мира:

Я православный, хожу в церковь, для себя считаю, что единственная церковь для человека, который верит в Бога — это Московского патриархата… Признаю 4 основные конфессии — это православие, это римо-католицизм, это мусульманство и это иудаизм. Это те религии, которые были испокон веков, многие из нас мусульмане, многие — иудеи, многие — римо-католики. Эти четыре конфессии, я считаю, должны находиться на этой земле, и нам ни в коем случае нельзя притеснять верующих.

Негативно относился к псевдохристианским религиозным организациям как дурно воздействующим на молодёжь:

С другой стороны, я буду жёстко бороться с сектантством. Я не допущу… К сожалению, нашу страну наводнили всевозможные секты, всевозможные псевдорелигии… Я не хочу, чтобы мысли и умы само воспитание нашей молодёжи и нашего народа попадёт под эти псевдорелигии и сектантство. Поэтому ряд законопроектов будет принят.

Александр Захарченко был убеждён: «Мы считали, считаем и будем считать себя частью Советского Союза, России».

2 февраля 2015 года, выступая на пресс-конференции в Донецке, Захарченко назвал руководство Украины «евреями» и «жалкими»:

Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать… что-то не припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые… с шашкой никогда в жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили[…] Это далеко не еврейское казачество, а жалкие представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили. Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах от таких правителей в Украине.

По словам журналиста Семёна Чарного, он тем самым воспроизвёл «антисемитский миф о захвате евреями власти на Украине в результате свержения президента Януковича в 2014 г.».

Награды 
 золотая звезда Героя Донецкой Народной Республики;
 два Георгиевских креста ДНР;
 ордена Святителя Николая Чудотворца I и II степеней;
 орден Доблести I степени (ЛНР) — «за заслуги в ходе совместной операции сил ЛНР и ДНР по ликвидации Дебальцевского плацдарма»;
 орден Дружбы (Южная Осетия) (2015).
 орден «За верность долгу» (16 марта 2018 года, Республика Крым, Россия)
 орден Почёта (21 августа 2018 года, Южная Осетия) — за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Донецкой Народной Республики и в связи с празднованием 10-ой годовщины признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства.

Отказ от медали:
 5 ноября 2015 года за бои под Шахтёрском Захарченко была вручена медаль «За оборону Шахтёрска», но он отказался от неё, передав награду городу Шахтёрску. По словам Захарченко, за Шахтёрск он уже имеет Георгиевский крест.

Преследование 
Захарченко входил в список лиц, на которых распространяется действие указа президента США Барака Обамы о санкциях в отношении России (опубликован 20 декабря 2014 года Министерством финансов США), а также в санкционный список Евросоюза (опубликован 12 сентября 2014 года).

На Украине Захарченко был объявлен СБУ в розыск по статье 258-3 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или террористической организации»).

30 мая 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уголовное дело в отношении Александра Захарченко до сих пор не передано в украинский суд по причине того, что Генеральная прокуратура Украины не смогла собрать доказательств его вины. Он сказал буквально следующее: «Вы будете смеяться, но дело лидера ДНР Александра Захарченко нельзя передавать в суд, ГПУ не смогла собрать фактов».

Память 
 В сентябре 2018 года около кафе «Сепар», где погиб Захарченко, был установлен мемориальный камень.
 28 августа 2019 года Октябрьская площадь перед Домом правительства в Донецке переименована в честь Захарченко.
 31 августа 2019 года в парке Ленинского Комсомола в Донецке был открыт памятник Захарченко.
 26 марта 2020 года именем Александра Захарченко названа улица в Симферополе.

Телевидение 
 2015 — «Батя». Фильм Евгения Поддубного.
 2020 — «Захарченко: отец и сын». Документальный фильм телеканала «ОПЛОТ ТВ»

Комментарии

Примечания

Литература 
 Захар Прилепин «Письма с Донбасса. Всё, что должно разрешиться…» — М.: АСТ, 2016. — 534 с., [8] л. ил., портр.

Ссылки 
 
 

Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики
Председатели Совета министров Донецкой Народной Республики
Командиры подразделений ДНР/ЛНР, убитые в результате покушений
Умершие в Донецкой Народной Республике
Похороненные на кладбище «Донецкое море»
Главы Донецкой Народной Республики
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании